Óbidos (Brazylia)
 Óbidos (Portugalia)